Paddy – lekceważące określenie Irlandzyczka, pochodzące od zdrobnienia imienia Pádraig (Patryk)
 Paddy – belgijsko-francuski serial animowany
 Paddy – irlandzka whisky

Ludzie o imieniu Paddy 
 Paddy Barnes
 Paddy Chayefsky
 Paddy Duffy
 Paddy DeMarco
 Paddy McNair